Comitê Científico sobre Pesquisa Antártica — cuja sigla em inglês é SCAR
FN SCAR —  fuzil de assalto fabricado pela Fabrique Nationale de Herstal
Reações adversas cutâneas graves

Música
Scars (álbum de Basement Jaxx)
Scars (canção de Papa Roach)
Scars (canção de Natalie Imbruglia)
Scar (canção de Missy Higgins)

Personagens de ficção
Scar, de O Rei Leão

Desambiguações de artes
Desambiguações de música